Cauayan peut faire référence à :
 Cauayan, une ville de la province d'Isabela aux Philippines,
 Cauayan, une localité du Negros Occidental, aux Philippines.

Homonymie de localités